Акт о престолонаследии — законодательный акт, устанавливающий порядок наследования престола при монархической форме правления. В истории известны случаи принятия актов о престолонаследии как монархами, так и парламентами.

 Акт об устроении (1701) — акт, принятый парламентом Англии, лишивший католическую династию Стюартов прав на престол в пользу протестантской Ганноверской династии.
 Указ о престолонаследии (1722) — указ, изданный Петром I, устанавливавший право российского государя назначить себе преемника.
 Акт о престолонаследии (1797) — акт Павла I, установивший порядок наследования российского престола по принципу первородства.
 Акт о престолонаследии (2013) — акт парламента Великобритании, внёсший изменения в правила наследования британского престола. Замена когнатической примогенитуры на абсолютную, отмена запрета занимать престол для заключивших брак с последователями католицизма, необходимость получать одобрение монарха на брак осталась только у первых шести претендентов на престол.